Джерард Джеймс Бътлър () е шотландски актьор.

Биография 
Роден е на 13 ноември 1969 г. в Пейзли, Шотландия, в семейството на Маргарет и Едуард Бътлър. Израства заедно с по-големите си брат и сестра в родния град на майката Пейзли, Шотландия. В ранното си детство живее също така и в Канада. Родителите му се развеждат, когато той е дете. Той, неговият брат и сестра му са отгледани от майка им. Не е поддържал никакъв контакт с баща си, среща го отново, когато е на 16 години. Баща му умира, когато Джерард е на 20. Бътлър посещава Глазгоуския университет, където учи право. Председател е на училищно правното общество заради дружелюбността и социалните си контакти.

Актьорската му кариера започва благодарение на Стивън Беркоф, с когото впоследствие играе в „Атила“ (2001). В него той играе ролята на вожда на хуните – Атила. Беркоф му предлага роля в пиесата „Кориоланус“ и Бътлър решава да се откаже от правните науки в полза на актьорството. По-късно играе Рентън в сценичната адаптация на „Трейнспотинг“ през 1996. Неговият филмов дебют е в „Mrs Brown“ (1997), където участва заедно с Били Конъли.

По време на снимките на филма в Шотандия, докато са на пикник край река Тай с майка си, те чуват виковете на младо момче, плуващо в реката, Бътлър скача и спасява момчето от удавяне.

Филмография

Външни препратки 

 
 

Шотландски актьори и актриси
Британски филмови продуценти
Глазгоуски университет